Montesquiou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montesquiou, Gers, kommun, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Montesquiou (kanton), departementet Gers i regionen Occitanien